100% puede referirse a:

Cine y televisión 

 El programa televisivo de concursos 100% Fanáticos, transmitido en Perú a través de la señal de CMD.
 El programa televisivo de lucha 100% Lucha, transmitido por Telefe y Telefe Internacional.

Música 
 Álbumes
 El álbum 100% de Lotta Engberg.
 El álbum 100% de la banda de punk hardcore italiana Negazione.
 La serie de compilación musical 100% de principios de los años 1990, lanzados por Telstar Records en el Reino Unido.
 Sencillos
 El sencillo 100% de Sonic Youth.
 Canciones
 La canción 100% de Lotta Engberg & Triple & Touch.
 La canción 100% de Mary Kiani.
 La séptima canción del álbum Statues de Moloko.

Otros 

 El programa de juegos 100%.
 La totalidad de un porcentaje.
 El cómic 100%.
 100% energía renovable, un sistema energético solo con electricidad renovable.